Хулио Эспиноса Герра (, 1974, Сантьяго) – чилийский писатель.

Биография 
С 2001 живет в Испании. Возглавляет Школу писателей в Сарагосе, руководит литературным журналом Heterogénea. Составитель антологии чилийской поэзии XX в. (2005), молодой испанской поэзии (2010).

Книги

Стихи 
 Cuando la rosa aún no existía (1996)
 Одиночество встреч/ La soledad del encuentro (1999)
 Las metamorfosis de un animal sin paraíso: poema en dos actos (2004, Premio de poesia "Villa de Leganeis")
 NN (2007, поэтическая премия Хуаны Инес де ла Крус)
 sintaxis asfalto (2010, премия Святой Изабеллы Португальской)
 Желтый дом/ La casa amarilla (2012, Premio Villa de Cox)

Романы 
 Вчерашний день/ El día que fue ayer (2006, длинный список премии Эрральде, 2005)
 Холодная кожа августа/ La fría piel de agosto (2013)

Признание 
 Премия Пабло Неруды (2011).

Ссылки 
 Биография на сайте испанского издательства Альфагуара

Персоналии по алфавиту
Поэты Чили
Поэты XXI века
Писатели Чили
Писатели XXI века
Испанские поэты
Испанские писатели
Родившиеся в 1974 году
Родившиеся в Сантьяго